Al Joyner (1960) – ex triplista statunitense
 Florence Griffith-Joyner (1959-1998) – velocista statunitense
 Jackie Joyner-Kersee (1962) – ex multiplista, lunghista e cestista statunitense
 Joyzelle Joyner (1905-1980) – attrice cinematografica e ballerina statunitense
 Lamarcus Joyner (1990) – giocatore di football americano statunitense